Trigona steht für:
Trigona (Gattung) aus der Tribus Stachellose Bienen

Träger des Familiennamens:
 Alex Sceberras Trigona (geb. 1950), maltesischer Politiker
 Rose Ader-de Trigona (1890–1955), österreichisch-argentinische Opernsängerin (Sopran), siehe Rose Ader

trigona als Artname:
 Berberis trigona, Pflanzenart aus der Familie der Berberitzengewächse, siehe Linearblättrige Berberitze
 Euphorbia trigona, Pflanzenart in der Gattung Wolfsmilch, siehe Dreikantige Wolfsmilch
 Rhipsalis trigona, Pflanzenart in der Gattung Rhipsalis aus der Familie der Kakteengewächse